Houston We Have a Problem!! — мікстейп г'юстонського репера Chamillionaire, виданий 14 червня 2005 р. Назва релізу є покликанням на однойменну фразу. Продюсери «Do It for You»: The Neptunes. Гости: DJ Obscene, Chamillionaire.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Chamillionaire